Тайба́й (, до 2007 г. — Звени́городка) — аул в Ерейментауском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Тайбайского сельского округа. Код КАТО — 114641100.

География 
Аул расположен возле одноимённого озера, в южной части района, на расстоянии примерно 12 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района — города Ерейментау.

Абсолютная высота — 367 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +3,7°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +19,8°С. Среднемесячная температура января составляет около -14,8°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 420 мм. Основная часть осадков выпадает в период с мая по август.

Ближайшие населённые пункты: село Ельтай — на юге, город Ерейментау — на северо-востоке.

Через аул проходит автодорога областного значения — КС-2 «Ерейментау — Еркиншилик — Аршалы».

Проходит Южно-Сибирская железнодорожная магистраль, имеется станция «Едыге».

Население 
В 1989 году население аула составляло 1699 человек (из них казахи — 31 %, украинцы —  28 %, русские — 23 %).

В 1999 году население аула составляло 1401 человек (698 мужчин и 703 женщины). По данным переписи 2009 года, в ауле проживало 1288 человек (647 мужчин и 641 женщина).

Улицы 

 квартал 17
 ул. Автобазы
 ул. Ахметжана Канапьянова
 ул. Владимира Ленина
 ул. Западная
 ул. Зеленая
 ул. Комсомольская
 ул. Линейная
 ул. Микрорайон
 ул. Озёрная
 ул. Станционная
 ул. Целинная
 ул. Юрия Гагарина

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Ерейментауского района
Переименованные населённые пункты Казахстана